Грабщина — название населенных пунктов на Украине:

Грабщина — село в Липоводолинском районе Сумской области.
Грабщина — село в Талалаевском районе Черниговской области.
Грабщина — до 1968 г. название села Лесовое в Миргородском районе Полтавской области.